Мизо (Duhlian Twang, Dulien, Hualngo, Lukhai, Lusago, Lusai, Lusei, Lushai, Lushei, Sailau, Whelngo) — язык, на котором говорят представители народа мизо в штате Мизорам (Индия), штате Чин (Мьянма), восточных районах Бангладеш. Мизо относится к куки-чинской ветви тибето-бирманской группы языков. Число носителей — около 843 000 человек. Из них 831 000 в Индии (перепись 2011 года).

У языка имеются диалекты мизо, нгенте, тлау, фаннай. Язык похож на языки пангкхуа, фалан-чин (диалект захао), хмар.

Письменность 
Христианские миссионеры разработали для языка письменность, основанную на латинице (a, aw, b, ch, d, e, f, g, ng, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, ṭ, u, v, z, ʔ). Позже были внесены некоторые изменения: добавлен символ ^ для обозначения долгого тона (â, ê, î, ô, û), которого, впрочем, недостаточно для обозначения всего разнообразия тонов. В газетах и журналах, издаваемых в Мизораме, используют также диакритические знаки для обозначения завершения долгого тона в высоком и низком тонах (á, à, ä, é, è, ë, í, ì, ï, ó, ò, ú, ù, ü). В языке существует 8 тонов:
 Долгий высокий тон — páng.
 Долгий низкий тон — pàng.
 Пиковый тон — pâng.
 Глубочайший тон — päng.
 Краткий восходящий тон — pǎng.
 Краткий нисходящий тон — pȧng.
 Краткий средний тон — pang.
 Краткий низкий тон — pạng.

Примечания

Ссылки 
 Письменность мизо

Языки Индии
Куки-чинские языки